Wannenjoch ist
 der Kühgundkopf (1907 m) im österreichischen Sprachgebrauch
 das Wannenjöchli, ein 2633 m hohes Joch im Verwall